Премьер-лига сезона 2002/03 — одиннадцатый сезон в истории английской Премьер-лиги, высшего дивизиона чемпионата Англии с 1992 года. Турнир начался 17 августа 2002 года и завершился 11 мая 2003 года. Чемпионский титул завоевал «Манчестер Юнайтед», на пять очков опередивший чемпионов прошлого сезона, лондонский «Арсенал», хотя в начале марта «канониры» возглавляли турнирную таблицу с восьмиочковым отрывом.

Третье и четвёртое места, дающие право на квалификацию в Лигу чемпионов, завоевали «Ньюкасл Юнайтед» и «Челси» соответственно. «Ливерпуль» и «Блэкберн Роверс» квалифицировались в Кубок УЕФА.

В Первый дивизион по итогам сезона выбыли «Сандерленд», установивший антирекорд по наименьшему числу забитых мячей и набранных очков в Премьер-лиге, а также «Вест Бромвич Альбион» и «Вест Хэм Юнайтед».

Первый гол в этом сезоне забил нападающий «Болтона» Майкл Рикеттс в самом начале матча против «Фулхэма». Первый «хет-трик» сезона был забит футболистом «Ливерпуля» Майклом Оуэном в ворота «Манчестер Сити» на «Мейн Роуд» в конце сентября.

В этом сезоне в основной состав «Эвертона» пробился 16-летний нападающий Уэйн Руни. Он забил потрясающий гол в ворота «Арсенала», чем помог «ирискам» одержать победу в этом матче со счётом 2:1. В этом же сезоне Руни был впервые в своей карьере удалён с поля за удар двумя ногами защитника «Бирмингем Сити» Стива Викерса, который после полученной травмы вынужден был завершить карьеру.

Клубы, вышедшие в Премьер-лигу 
Эти три клуба вышли в Премьер-лигу из Первого дивизиона перед началом сезона:
 Манчестер Сити
 Вест Бромвич Альбион
 Бирмингем Сити

Турнирная таблица

Результаты матчей

Начало сезона 
После вылета сборной Англии с чемпионата мира 2002 года от сборной Бразилии, главной новостью перед началом сезона был переход центрального защитника Рио Фердинанда из «Лидса» в «Манчестер Юнайтед». Сумма сделки составила 29,1 млн фунтов. Так Фердинанд стал самым дорогим защитником в мире, а также самым дорогим на тот момент футболистом в Англии.

«Арсенал» перед началом сезона усилился шведским вратарём Рами Шаабаном и бразильским полузащитником Жилберту Силва.

«Ливерпуль» продал Яри Литманена, Ника Бармби, Джейми Реднаппа и Николя Анелька, приобретя им на замену сенегальца Эль-Хаджи Диуфа за 10 млн фунтов, а также француза Бруно Шейру за 4,5 млн.

Перед началом сезона «Лидс Юнайтед» уволил с поста главного тренера Дэвида О’Лири, который не смог выиграть ни одного трофея за четыре сезона. О’Лири получил на трансферы в общей сложности более 100 млн фунтов, но наибольшим достижением «Лидса» под его руководством стали полуфиналы Лиги чемпионов и Кубка УЕФА. На должность главного тренера «Лидс Юнайтед» был назначен Терри Венейблс, которому был предложен двухлетний контракт.

Обзор сезона

Ежемесячные награды

Ежегодные награды

Игрок сезона английской Премьер-лиги 
Награду лучшему игроку сезона английской Премьер-лиги получил Рууд ван Нистелрой, результативность которого помогла «Манчестер Юнайтед» выиграть чемпионат.

Игрок года по версии футболистов ПФА 
Награду лучшему футболисту по версии ПФА в 2003 году получил французский нападающий «Арсенала» Тьерри Анри. Анри, выигравший этот приз впервые, опередил в голосовании прошлогоднего обладателя награды, Рууда ван Нистелроя.

Ниже представлен список номинантов на награду «Игрок года по версии футболистов Профессиональной футбольной ассоциации» в алфавитном порядке:

Молодой игрок года по версии ПФА 
Награду лучшему молодому футболисту сезона получил Джермейн Дженас из «Ньюкасла». Второе место при голосовании занял Уэйн Руни, третье — Джон О’Ши.

Ниже представлен список номинантов на награду «Молодой игрок года по версии Профессиональной футбольной ассоциации» в алфавитном порядке:

Команда года по версии ПФА

Тренер сезона английской Премьер-лиги 
Награду лучшему тренеру сезона английской Премьер-лиги получил сэр Алекс Фергюсон, выигравший восьмой чемпионский титул Премьер-лиги в своей карьере, во многом благодаря потрясающей второй половине сезона, включавшей 18-матчевую беспроигрышную серию.

Золотая бутса 
Обладателем награды стал Рууд ван Нистелрой, забивший 25 голов в 38 матчах чемпионата и 44 гола во всех турнирах. Он также повторил свой рекорд прошлого сезона, забив восемь голов в восьми стартовых матчах подряд. Ван Нистелрой опередил в бомбардирской гонке Тьерри Анри, забившего 24 мяча, и Джеймса Битти, забившего 23.

Золотая перчатка 
Награду получил вратарь «Челси» Карло Кудичини, который провёл 12 «сухих» матчей (больше всех в сезоне) и пропустил лишь 35 мячей.

Гол сезона 
Ежегодной награды «гол сезона» удостоился мяч, забитый Тьерри Анри в ворота «Тоттенхэм Хотспур» 16 ноября 2002 года.

Статистика и рекорды 
Самая длинная победная серия в Премьер-лиге этого сезона принадлежит «Ливерпулю»: клуб выиграл 7 матчей подряд с 14 сентября по 9 ноября 2002 года.

«Манчестер Юнайтед» провёл самую длинную беспроигрышную серию матчей, которая составила 18 матчей. Она началась со встречи с «Бирмингемом» и продлилась до конца сезона.

«Арсенал» забил наибольшее количество голов в сезоне — 83. «Манчестер Юнайтед» пропустил меньше всех — 34 мяча, на 4 мяча меньше «Челси».

Игроки «Бирмингем Сити» получили больше всех жёлтых карточек в сезоне, а игроки «Фулхэма» и «Тоттенхэма» — больше всех красных. Самым дисциплинированным клубом сезона стал «Манчестер Юнайтед», игроки которого получили лишь одну красную карточку и 45 жёлтых.

Наибольшее количество голов в одном матче чемпионата было забито в обеих встречах между клубами «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл Юнайтед» и составило 8 мячей: в первом матче на «Олд Траффорд» 23 ноября 2002 года «Манчестер Юнайтед» выиграл со счётом 5:3; в ответной встрече на «Сент-Джеймс Парк» 12 апреля 2003 года «Манчестер Юнайтед» одержал победу со счётом 6:2. Самую крупную домашнюю победу одержал «Челси», разгромив «Манчестер Сити» со счётом 5:0. Самую крупную выездную победу одержал «Ливерпуль», обыграв «Вест Бромвич Альбион» со счётом 6:0.

Наименьшее количество очков по итогам сезона набрал «Сандерленд», а «Вест Хэм Юнайтед» стал первым клубом в истории Премьер-лиги, который вылетел по итогам сезона, набрав более 40 очков. «Сандерленду» также принадлежит рекорд по самой длительной серии поражений, которая составила 15 матчей.

Самая высокая посещаемость игры Премьер-лиги в сезоне составила 67 721 человек и была установлена на матче между «Манчестер Юнайтед» и «Чарльтон Атлетик» на «Олд Траффорд», самая низкая — на матче между «Фулхэмом» и «Блэкберн Роверс» на «Лофтус Роуд» (14 017 человек). Среднематчевая посещаемость игр Премьер-лиги составила 35 470 человек.

Лучшие бомбардиры

Клубы, покинувшие Премьер-лигу 
Эти три клуба покинули Премьер-лигу по итогам сезона:
 Сандерленд
 Вест Бромвич Альбион
 Вест Хэм Юнайтед

Примечания

Ссылки 
 Обзор Премьер-лиги сезона 2002/03 
 Обзор сезона 2002/2003 
 Футбольные формы клубов Премьер-лиги по сезонам и клубам 

2002
Премьер-лига
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2002/2003